Sooss är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Baden och förbundslandet Niederösterreich, i den östra delen av landet,  km söder om huvudstaden Wien. Sooss ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sooss är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Harzberg,  meter över havet,  km sydväst om Sooss. Runt Sooss är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Bad Vöslau,  km söder om Sooss. 

Runt Sooss är det i huvudsak tätbebyggt.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Niederösterreich